Кашуэйринья (порт. Cachoeirinha) — название нескольких муниципалитетов в Бразилии.

 Кашуэйринья (Пернамбуку) 
 Кашуэйринья (Риу-Гранди-ду-Сул) 
 Кашуэйринья (Токантинс)